Nalón steht für:
 Nalón (Fluss), Fluss in Asturien/Nordspanien
 Nalón (Comarca), Gemeinde in Asturien/Nordspanien

Nalon ist der Familienname von:
 Duke Nalon (1913–2001), US-amerikanischer Autorennfahrer